Wrath — шестой студийный альбом американской грув-метал-команды Lamb of God, вышедший 23 февраля 2009 года на лейбле Roadrunner Records в Европе, Японии и Австралии, и 24 февраля на лейбле Epic Records в США и Канаде. Альбом достиг 2-й позиции в Billboard 200, с 68,000 проданных копий в США за первую неделю. По состоянию на 2010 год в США было продано  копий.

В музыкальном плане релиз получился более агрессивным, техничным и тяжелым чем Sacrament, который вышел в 2006 году.

Альбом получил преимущественно положительные отзывы критиков.

Процесс записи Wrath был доступен для просмотра в Интернете на веб-сайте группы, две веб-камеры были установлены в студии (в комнате записи ударной установки и комнате сведения).

Предыстория

Запись

Музыкальный стиль

Отзывы

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
 Lamb of God
 Рэнди Блайт — вокал
 Марк Мортон — гитара
 Вилли Адлер — гитара
 Джон Кэмпбелл — бас-гитара
 Крис Адлер — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Wrath на discogs.com

Альбомы Epic Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы Lamb of God